Heilige Kapelle steht für:
 Gnadenkapelle (Altötting)
 Pharos-Palastkapelle

Siehe auch:
 Sainte-Chapelle (Begriffsklärung)